Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 4. und 6. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Es siegte der kubanische Weltmeister von 1993, zweifache Vizeweltmeister (1991/1995), Olympiasieger von 1992 und Weltrekordinhaber Javier Sotomayor. Den zweiten Rang belegte der polnische Vizeweltmeister von 1993, WM-Dritte von 1995, Olympiazweite von 1996, Olympiadritte von 1992 und Vizeeuropameister von 1994 Artur Partyka. Bronze ging an den Australier Tim Forsyth.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
4. August 1997, 18:00 Uhr

35 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,28 m. Zehn Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zwei nächstplatzierten Sportlern – sie hatten 2,26 m im ersten Versuch überquert – auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). Zwei weitere Athleten, die 2,26 m erst mit ihrem zweiten Sprung gemeistert hatten, gehörten dagegen zu den ausgeschiedenen Teilnehmern.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
6. August 1997, 18:10 Uhr

Videolinks 
 Men's High Junp World Athletics Championships Athens 1997 auf youtube.com, abgerufen am 13. Juni 2020
 Men's High Jump Qualifying and Final - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 13. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Men High Jump Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 20. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Athens 1997, S. 160 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 20. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Marousi